AP4 puede referirse a:

 AP4, una categoría de vehículos de competición.